Суперкубок Білорусі з футболу 2019 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2019 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та володарем кубка Білорусі Динамо-Берестя.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2019
Білорусь
2019 у білоруському спорті